Le nom de Steed peut faire référence à :

 Wickham Steed (1871-1956), journaliste et historien britannique

 John Steed, personnage de fiction, héros de la série télévisée Chapeau melon et bottes de cuir
 DJ Steed, disc-jockey et producteur, il a fait partie du groupe Tom Snare de 2005 à 2008 pour les tournées.